Чемпионат Франции по футболу 1996/1997 годов — 59-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Монако» стал чемпионом Франции в 6-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 884 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Бордо» — «ПСЖ» — 5:3
 «Лион» — «Марсель» — 8:0
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Ланс» — «Нант» — 0:4
 «Лилль» — «Монпелье» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Лион» — «Марсель» — 8:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1996/1997
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1996 году
Спорт во Франции в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997